Daska steht für:

 Daska (Pakistan), Stadt in der Provinz Punjab in Pakistan
 Daska (Berg) (561 m), Berg in der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva, Kroatien

Daska ist der Familienname folgender Personen:

 Mamitu Daska (* 1983), äthiopische Langstreckenläuferin